L'édition 2021 du tournoi de tennis d'Anvers se déroule du 18 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du Britannique Cameron Norrie, du Bulgare Grigor Dimitrov, du Canadien Félix Auger-Aliassime, de l'Espagnol Pablo Carreño Busta, du Français Ugo Humbert, du Géorgien Nikoloz Basilashvili et de l'Italien Fabio Fognini. Ils sont respectivement remplacés par Botic van de Zandschulp, Arthur Rinderknech, Alexei Popyrin, Jordan Thompson, Jan-Lennard Struff, Gianluca Mager et Lorenzo Musetti.

Pendant le tournoi 
Andy Murray remporte son entrée en lice en battant Frances Tiafoe en trois tie-breaks et  de jeu, soit le plus long match en 2 sets gagnants de la saison.

Xavier Malisse, retraité depuis 2013, reçoit une wild card pour disputer le tournoi en double au côté de celui qu'il entraîne depuis le mois de mars, Lloyd Harris. Ils se hissent jusqu'en 1/2 finale, après avoir notamment battu les têtes de série 1, Ivan Dodig et Marcelo Melo.

Lauréats 
L'Italien Jannik Sinner remporte le tournoi en battant en finale Diego Schwartzman. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple, le  de la saison.

En double, Nicolas Mahut et Fabrice Martin décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Wesley Koolhof et Jean-Julien Rojer. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Anvers
 Saison 2021 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Anvers
ATP 2021
Sport en Belgique en 2021
Tennis en octobre 2021